Андре́й Аргуно́в:
 Аргунов, Андрей Александрович (1866—1939) — политический деятель, революционер.
 Аргунов, Андрей Иванович (1904—1938) — мученик, святой Русской православной церкви.